Григорий Абрамович Гольдберг (22 июля 1908, Царское Село — 1 декабря 1976, Москва) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1939), международный арбитр (1965), заслуженный тренер СССР (1965), шахматный журналист. Судья всесоюзной категории (1956). Инженер.

Биография 
Участник чемпионатов СССР 1945 и 1949 гг.

Бронзовый призёр чемпионата РСФСР 1952 г.

Многократный участник чемпионатов Ленинграда и Москвы.

В составе сборной Ленинграда победитель командного чемпионата СССР 1953 г. и серебряный призёр командного чемпионата СССР 1948 г.

Секундант М. М. Ботвинника в матчах на первенство мира 1958 и 1960 гг.

Участник Великой Отечественной войны.

В 1966 г. основал кафедру шахмат в ГЦОЛИФКе.

Спортивные результаты

Награды 

 орден Отечественной войны II степени (19.04.1945)
 орден Красной Звезды (26.02.1944)
 медаль «За оборону Ленинграда»
 другие награды

Примечания

Литература 
 
 
 Памяти Г. А. Гольдберга. // «64». — 1976. — № 50. — С. 15.
 Костюкова Т. А. Высшее шахматное образование // Теория и практика шахматной игры / Под. ред. Я. Б. Эстрина. — М.: Высш. шк., 1984. — С. 5-12.

Ссылки 

 Спортивный некрополь

Шахматисты СССР
Заслуженные тренеры СССР
Шахматные арбитры СССР
Судьи всесоюзной категории
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма‎
Интенданты Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище